Донско́е благочи́ние (Донской благочиннический округ) — благочиние Московской епархии Русской православной церкви, объединяющее храмы и приходы на территории Донского, Нагорного, Нагатино-Садовники, Чертанова Северного, Чертанова Центрального, Чертанова Южного, Бирюлёва Западного и Царицына районов Южного административного округа города Москвы.

Благочинный округа — протоиерей Александр Фарковец, настоятель храма Ризоположения на Донской улице.

По благословению патриарха приходские храмы Даниловского благочиния предписано окормлять также архиепископу Истринскому Арсению (Епифанову), викарию патриарха Московского и всея Руси, управляющего Южным викариатством.

Благочиние создано в мае 2012 года путём выделения части приходов из Даниловского благочиния.

Храмы благочиния

Примечания

См. также 
 

 
Храмы Московской епархии
Благочиния Московской епархии